Качанов — русская фамилия.

Качанов 
 Качанов, Александр Иванович (1928—2020) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Качанов, Валерий (род. 1954) — советский легкоатлет-многоборец.
 Качанов, Денис Владимирович (род. 1979) — латвийский футболист, защитник.
 
 Качанов, Иван Петрович (1920—1975) — Герой Советского Союза.
 Качанов, Кирилл Владимирович (род. 1978) — рок-музыкант, барабанщик.
 Качанов, Кузьма Максимович (1901—1941) — советский военачальник, командующий 34-й армией.
 Качанов, Олег Юрьевич (род. 1959) — кандидат экономических наук.
 
 Качанов, Юрий Семёнович (род. 1949) — советский и российский учёный в области аэродинамики.

Качанова 
 Качанова, Дарья Дмитриевна (род. 1997) — российская конькобежка.
 Качанова, Ольга Ивановна (род. 1953) — поэт, автор и исполнитель песен, автор и ведущая теле- и радиопрограмм.

Топоним 
 Качанов — хутор, Рыльский район, Курская область, Россия